Csehország
 Borek, település a České Budějovice-i járásban
 Borek, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Borek, település a Jičíni járásban
 Borek, település a Kelet-prágai járásban
 Borek, település a Pardubicei járásban
 Lengyelország
Alsó-sziléziai vajdaság
 Borek, település a Głogówi járásban
 Borek, település a Trzebnicai járásban
Kis-lengyelországi vajdaság
 Borek, település a Bochniai járásban
Kujávia-pomerániai vajdaság
 Borek, település a Golub-Dobrzyńi járásban
 Borek, település a Radziejówi járásban
 Borek, település a Toruńi járásban
Łódźi vajdaság
 Borek, település a Łęczycai járásban
 Borek, település a Poddębicei járásban
Lublini vajdaság
 Borek, település a Gmina Kamionka-i járásban
Lubusi vajdaság
 Borek, település a Gorzówi járásban
 Borek, település a Zielona Górai járásban
Mazóviai vajdaság
 Borek, település a Kozienicei járásban
 Borek, település az Ostrołękai járásban
Nagy-lengyelországi vajdaság
 Borek, település a Grodzisk Wielkopolski járásban
 Borek, település Godziesze Wielkie községben
 Borek, település Szczytniki községben
 Borek, település a Kępnói járásban
 Borek, település a Rawiczi járásban
 Borek, település a Szamotuły-i járásban
 Borek, település a Wolsztyni járásban
Opolei vajdaság
 Borek, település a Brzegi járásban
 Borek, település a Kluczborki járásban
 Borek, település a Krapkowicei járásban
 Borek, település a Namysłówi járásban
 Borek, település a Nysai járásban
 Borek, település az Olesnói járásban
 Borek, település az Opolei járásban
Podlasiei vajdaság
 Borek, település a Hajnówkai járásban
 Borek, település a Sokółkai járásban
Pomerániai vajdaság
 Borek, település a Kartuzy-i járásban
Szentkereszt vajdaság
 Borek, település a Buskói járásban
Sziléziai vajdaság
 Borek, település a Częstochowai járásban
Varmia-mazúriai vajdaság
 Borek, település a Gołdapi járásban
 Borek, település az Iławai járásban
 Borek, település a Piszi járásban